Con el nombre de Monte Cildá se conoce a dos accidentes geográficos diferentes en la geografía de España:

Monte Cildá (Palencia), un monte junto a la localidad de Olleros de Pisuerga, en la provincia de Palencia, donde se han encontrado abundantes restos arqueológicos de civilizaciones prerromanas, en el cual se ubica la ciudad cántabra de Vellica.

Monte Cildá (Cantabria), un monte junto a la localidad de Corvera de Toranzo, en Cantabria, también con restos arqueológicos cántabros.